

Поташевка — річка в Ярославській області, ліва твірна Вопші
 Поташевка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан